Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 2 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Josef Čihák e Tomáš Anzari che hanno battuto in finale Juan Carlos Báguena e Andrés Gómez Santos 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Carlos Báguena /  Andrés Gómez Santos (finale)
 Martin Sinner /  John Sobel (semifinali)

 Daniel Orsanic /  Ted Scherman (semifinali)
 Josef Čihák /  Tomáš Anzari (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1991